A240 steht für:
 A240 (England), Straße in England
 A240 (Russland), Fernstraße föderaler Bedeutung in Russland